Rienzi puede referirse a:
 Rienzi, una ópera de Richard Wagner.
 Cola di Rienzo, político italiano medieval.
 Adrian Cola Rienzi (1905-1972), político de Trinidad y Tobago-
 Rienzi (Misisipi), ciudad de Estados Unidos
Tomás María Gabrino Rienzi
 El caballo del general estadounidense Philip Sheridan, llamado así por la batalla librada en la ciudad homónima.